Le lundi  est le 86 jour de l'année 1871.

Naissances 
 Gustave Hamilton (mort le ), acteur français
 Heinrich Mann (mort le ), écrivain allemand
 Piet Aalberse (mort le ), personnalité politique néerlandaise

Décès 
 Adelaide Cairoli (née le ), patriote italienne

Voir aussi 
 27 mars et mars 1871